Jovinien est un nom commun ou un nom propre, qui peut désigner
 Jovinien, habitant de Joigny.
 Jovinien (moine), moine hérétique du  qui nia la possibilité du péché après le baptême.
 Jovinien, pays traditionnel faisant partie de la région naturelle française du pays d'Othe, en Bourgogne